Варламовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Варламовское сельское поселение — входит в Болотнинский район Новосибирской области
 Варламовское сельское поселение — входит в Чебаркульский район Челябинской области